De volgende componisten hebben een Symfonie nr. 3 gecomponeerd, al dan niet zo genoemd en genummerd.

3